Sphaeronellopsis är ett släkte av kräftdjur. Sphaeronellopsis ingår i familjen Nicothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Sphaeronellopsis